Kishon peut désigner :
 Kishon, un cours d'eau en Israël
 Ephraim Kishon (1924-2005),  écrivain, journaliste, chroniqueur, réalisateur et scénariste israélien
  (1931–2002), pianiste israélienne
  (né en 1970), pianiste bangladeshi
 (21010) Kishon, astéroïde
Homonymie de patronyme
Patronyme hébreu